Перигё:

 Перигё — главный город исторической области Перигор и французского департамента Дордонь
 Перигё — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Аквитания